Тюринген () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Берно Витвер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Зелёные занимают 4 места.
 АПС занимает 1 место.
 Партия TOP занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга